Yangzi ist:

die Hanyu-Pinyin-Schreibweise () eines verbreiteten Namens für den Jangtsekiang, den längsten Fluss Chinas;
die Großgemeinde Yangzi () der chinesischen Stadt Zhongxiang, Provinz Hubei, siehe Yangzi (Zhongxiang).
ein weiterer Name () für den chinesischen Philosophen Yang Zhu